Minarett-Nunatak ist der Name folgender Nunatakker in Antarktika:
 Minarett-Nunatak (Mac-Robertson-Land) in den Prince Charles Mountains, Mac-Robertson-Land, Ostantarktika
 Minarett-Nunatak (Viktorialand) in den Monument-Nunatakkern, Viktorialand, Ostantarktika